Вендиму — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Мулугета Вендиму — эфиопский легкоатлет.
 Эшету Вендиму — эфиопский легкоатлет.